MJS (motormerk), Duits motormerk
 Mouvement des Jeunes Socialistes, Belgische politieke jongerenorganisatie